P&G steht für:
 Procter & Gamble
 Psychologie & Gesellschaftskritik

Abkürzung